Le nom Elbert peut désigner :

Toponyme 

 Elbert, census-designated place située au Texas ;
 le mont Elbert ;
 le  ;

Prénom 
Elbert Nathaniel Gates

Voir aussi la variante orthographique : .

de:Elbert